Michael Young peut désigner :
 Michael W. Young (1949-), chercheur américain ;
 Michael Young (1976-), joueur américain de baseball ;
 Michael Young (1961-), joueur américain de basket-ball ;
 Michael Young (1994-), joueur américain de basket-ball ;
 Michael Young (1962-), joueur américain de football américain.